Aeropuerto Internacional de Chicago puede referirse a:

Aeropuerto Internacional de Chicago-O'Hare, el aeropuerto más grande de Chicago y mayor puerta de entrada internacional.
Aeropuerto Internacional de Chicago-Midway, el primer aeropuerto con ese nombre.
Aeropuerto Internacional de Gary/Chicago, un aeropuerto en Gary, Indiana. 
Aeropuerto Internacional de Chicago-Rockford, un aeropuerto en Rockford, Illinois.